

Persone 
 Brandon Inge – giocatore di baseball statunitense
 Edward Inge – musicista jazz statunitense
 John Inge – vescovo britannico
 Peter Inge – giocatore di lacrosse australiano
 Peter Anthony Inge – generale britannico
 Sven Inge – pittore e artista svedese
 Will Inge – giocatore di cricket britannico
 William Inge – drammaturgo statunitense

Altro 
 Inge – nome proprio di persona tedesco, olandese e scandinavo maschile e femminile
 2494 Inge – asteroide della fascia principale
Inge – cortometraggio del 1918 diretto da Otto Rippert